Murawki bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Murawki (Płośnica), Dorf in der Gmina Płośnica in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1939 bis 1945 Murawken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Murawki (Zalewo), Weiler in der Gmina Zalewo in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Wilhelmswalde, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Murawki (Stąporków), Ortsteil der Gmina Stąporków in der Woiwodschaft Heiligkreuz